131-й киломе́тр — остановочный пункт Московской железной дороги на линии Брянск — Орёл, расположенная в Володарском районе города Брянска.

Остановочный пункт расположен на однопутном перегоне Брянск-Орловский — Брянск-Восточный. Состоит из одной низкой прямой бетонной посадочной платформы, находящейся с северо-востока от пути. Имеется освещение. Никаких построек и ограждений не имеется. Железнодорожный путь электрифицирован переменным током напряжением 25 кВ. Для пригородного сообщения электрификация не используется — перевозка пассажиров осуществляется дизель-поездами.

Платформа расположена в обширном массиве садоводческих обществ. У ближайших к платформе обществ «Железнодорожник» и «Мечта» 131 км указан в качестве юридического адреса, при этом «Железнодорожник» находится в полосе отчуждения железной дороги.

На расстоянии около 450 м к юго-востоку от платформы находится железнодорожный мост через реку Снежеть.

Расписание электропоездов 
На платформе останавливаются пригородные поезда, курсирующие на линии Брянск — Орёл (по состоянию на октябрь 2015 года — 4 пары ежедневно и 1 дополнительная пара по выходным). В зимнее и ночное время — остановка по требованию.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 131 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 131 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 131 км на сайте РЖД
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 Часть 2. «Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ»
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог» 
 Остановочный пункт 131 км на топографической карте масштаба 1:100000 1990 года издания по состоянию местности на 1986 год.

Остановочные пункты Брянского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Брянска